Мани́хино I — узловая железнодорожная станция Рижского направления и Большого кольца Московской железной дороги в посёлке станции Манихино городского округа Истра Московской области. Входит в Московско-Смоленский центр организации работы железнодорожных станций ДЦС-3 Московской дирекции управления движением. По основному характеру работы является промежуточной, по объёму работы отнесена к 3 классу.

Расположена в километре от Волоколамского шоссе и Московского малого кольца . Названа по одноимённой деревне. Выходы на улицы Гагарина, Первомайскую, к остановке автобуса № 27.

На станции — две пассажирские платформы, соединенные между собой пешеходным мостом. Станция относится к шестой тарифной зоне. Турникетами не оборудована. Время движения от Рижского вокзала — 1 час 10 минут.

Является узловой станцией, на станции останавливаются электропоезда:
 Радиального Рижского направления, участок Москва-Рижская — Шаховская (часть поездов следует по Алексеевской соединительной линии через Курский вокзал далее с/на Курское направление МЖД, самая дальняя станция Серпухов). Останавливаются на первой островной высокой платформе. Обслуживаются моторвагонными депо Нахабино (Рижского) и Перерва (Курского) направлений.
 Большого кольца, участок Детково — Бекасово I — Поварово II. Три пары в день, часты опоздания. Прибывают на вторую низкую боковую укороченную платформу, осуществляется стоянка и смена направления поезда, отбывает обратно по тому же пути (используется однопутная ССВ № 5 Манихино I — Манихино II). Обслуживаются моторвагонным депо Апрелевка Киевского направления МЖД. Один поезд является «прямым» с Киевского направления, маршрут Апрелевка — Бекасово I — Поварово II.
 Некоторые электропоезда данного участка следуют по кольцу без захода на станцию по ССВ (в предыдущие годы по расписанию, с лета 2012 года — только при сильном отставании от графика). В этом случае посадка на них возможна на платформе 165 км Большого кольца, расположенной в 7 минутах ходьбы от Манихино I.
 Станция до лета 2011 года была конечной для одной пары электропоездов Большого кольца, так как поезда кольца также обслуживались депо Нахабино.

Интересные факты 
 До 1995 года станция являлась конечной для некоторых электропоездов Рижского направления
 В 2003 году было снесено старое здание вокзала, находившееся возле второй пассажирской платформы. По проекту здание было аналогично старому зданию вокзала на станции Павшино.
 За северной горловиной станции находится развязка с Большим кольцом МЖД. Общее число соединительных ветвей — 3, для пригородного пассажирского движения используется только одна.
 От северной горловины станции отходит подъездной путь к базе ДОСААФ России. Также существовал отходящий от южной горловины подъездной путь к Истринскому молокозаводу, разобранный в 90-е годы.

Галерея

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов: на tutu.ru, на Яндекс. Расписаниях.
 Фото развязки в Манихино

Станции Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Станции Большого кольца Московской железной дороги
Промежуточные станции
Станции 3 класса
Железнодорожные станции и платформы городского округа Истра